Эсто́нский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Эстонский переулок — улица в Астрахани.
 Эстонский переулок — улица в бывшем посёлке Сомове Железнодорожного района Воронежа.
 Эстонский переулок — улица в Иркутске.
 Эстонский переулок — улица в Челябинске.

Украина 
 Эстонский переулок — улица в Киеве.
 Эстонский переулок — улица в Одессе.

См. также 
 Эстонская улица